James Howard, III conte di Suffolk (1606-1688)
James Howard (1814-1882) – nobile e politico britannico
James Haward (1840- 1860) - criminale
James Howard (1821-1889) – politico britannico
 James Howard, meglio noto come Jim Howard – saltatore in alto statunitense